Luoghi di culto dedicati a Sant'Agnese

Germania 
 Chiesa di Sant'Agnese – Berlino

Italia

Basilicata 
 Chiesa di Sant'Agnese – Matera

Emilia-Romagna 
 Chiesa di Sant'Agnese Vergine e Martire – Gaibanella, frazione di Ferrara
 Chiesa di Sant'Agnese – Ferrara

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di Sant'Agnese – Ioannis, frazione di Aiello del Friuli
 Chiesa di Sant'Agnese – Gemona del Friuli
 Chiesa di Sant'Agnese – Treppo Carnico

Lazio 
 Chiesa di Sant'Agnese – Rieti
 Chiesa di Sant'Agnese in Agone – Roma

Lombardia 
 Chiesa di Sant'Agnese – Lodi
 Chiesa di Sant'Agnese – chiesa scomparsa a Mantova
 Chiesa di Sant'Agnese – Milano, costruita nel 1641
 Chiesa di Sant'Agnese – Milano, costruita nel 1955
 Chiesa di Sant'Agnese – Olginate
 Chiesa di Sant'Agnese – Somma Lombardo
 Chiesa di Sant'Agnese – Sondalo

Toscana 
 Chiesa di Sant'Agnese – Arezzo
 Chiesa di Sant'Agnese – Montepulciano
 Chiesa di Sant'Agnese a Vignano – Siena

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di Sant'Agnese – Civezzano
 Chiesa di Sant'Agnese – Denno
 Chiesa di Sant'Agnese – Predaia
 Chiesa di Sant'Agnese in Colle – Predaia
 Chiesa dei Santi Pietro e Agnese – Valdaora

Veneto 
 Chiesa di Sant'Agnese – Padova
 Chiesa di Sant'Agnese – Treviso
 Chiesa di Sant'Agnese – Venezia

Pagine correlate 
 Pieve di Sant'Agnese